Лон-Амманнзег () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Вассерамт. Население составляет 2550 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2526.

Ссылки 
 Официальная страница